

Architettura
 Cappella dei Santi Pietro e Paolo o Cappella Ricchieri – cappella del duomo di San Marco, a Pordenone
 Palazzo Ricchieri – palazzo storico di Pordenone

Persone 
 Giraldo Ricchieri – nome italianizzato di Guiraut Riquier, trovatore provenzale
 Ludovico Ricchieri – umanista italiano
 Pablo Riccheri – militare argentino